Виктор Фёдорович Исаков (род. 12 декабря 1932) — советский и российский дипломат, .

Биография 
1956 год — окончил МГИМО МИД СССР.

1956—1960, 1963—1967, 1971—1977 — сотрудник Посольства СССР в США.

1977—1978 — заведующий сектором Отдела США МИД СССР.

1978—1983 — заместитель заведующего отделом США МИД СССР.

1983—1986 — советник-посланник Посольства СССР в США.

5 сентября 1986 года — июль 1988 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Федеративной Республике Бразилии.

26 августа 1988 года — ноябрь 1991 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Республике Индия.

февраль 1992 года — сентябрь 1996 года — Посол по особым поручениям МИД РФ; был руководителем Государственной делегации РФ на переговорах с Литвой.

20 сентября 1996 года — август 1999 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Мальта.

С 1999 года —  в отставке. Удостоен государственных наград.

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и полномочный посол.

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Европы

Примечания

Источники 
Новые назначения // Вестник Министерства иностранных дел СССР, № 18, 1 октября 1988 г., С.16

Ссылки 
 Биография на сайте Посольства России в Индии

Послы СССР в Бразилии
Послы СССР в Индии
Послы Российской Федерации на Мальте
Выпускники МГИМО
Чрезвычайные и полномочные послы России